O termo Inari se referir aos seguintes termos:

Inari – personagem do anime Naruto.
Inari – uma municipalidade da Finlândia.
Inari – uma vila localizada na província homônima, na Finlândia.
Lago Inari – localizado na Finlândia.
Inari (Japão) - um Deus do Japão
Lapônico de Inari – uma das [línguas lapônicas.

Desambiguação